Udødelige parti har flere betydninger:
 Udødelige parti (skak) – er et skakparti mellem Adolf Anderssen og Lionel Kieseritzky i 1851.
 Steinitz' udødelige parti – er et skakparti mellem Wilhelm Steinitz og Curt von Bardeleben i 1895.